Zdenek Šperger, slovaški hokejist, * 24. september 1971, Slovaška.

Šperger je kariero začel pri klubu HK České Budějovice v češkoslovaški ligi, sezono 1997/98 je začel pri klubu Acroni Jesenice, kjer je zaigral le v Alpski ligi, za HK Sportina Bled pa tudi v slovenski ligi. Po treh sezonah pri Bledu se je vrnil v domovino, kjer je igral še za klube HK Rosice Zdár nad Sázavou,  HC Brno, HC Vajgar Hradec in HC Milevsko do upokojitve v sezoni 2007/08.

Pregled kariere

|-
| HK České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 37
| 6
| 10
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vajgar Hradec
| Češka liga
| 93/94
|
| 48
| 9
| 16
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK České Budějovice
| Češka liga
| 94/95
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK České Budějovice
| Češka liga
| 95/96
|
| 24
| 1
| 5
| 6
|
| 22
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 15
| 10
| 8
| 18
| -32
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 17
| 14
| 14
| 28
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 13
| 12
| 25
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Rosice Zdár nad Sázavou
| Češka liga
| 02/03
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češka 2. liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češka liga
| 03/04
|
| 31
| 3
| 3
| 6
| -19
| 54
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| -1
| 8
|-
| HC Vajgar Hradec
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 17
| 6
| 7
| 13
|
| 22
|
| 17
| 5
| 0
| 9
| +4
| 22
|-
| HC Vajgar Hradec
| Češka liga
| 05/06
|
| 33
| 5
| 8
| 13
| -13
| 76
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| -3
| 12
|-
| HC Milevsko
| Češka 2. liga
| 06/07
|
| 42
| 11
| 21
| 32
|
| 106
|
| 5
| 0
| 6
| 6
|
| 35
|-
| HC Milevsko
| Češka 2. liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 288
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | -64
| bgcolor="#7FFF00" | 442
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 81
|}

Glej tudi
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti HC Vajgar Hradec
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Rosice Zdár nad Sázavou
Hokejisti HC Brno
Hokejisti HC Milevsko